P101 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 101, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament